Зыбелин — русская фамилия.
 Зыбелин, Семён Герасимович (1735—1802) — один из первых русских профессоров медицины.
 Зыбелин, Алексей Герасимович (ок. 1730 — 1797) — архиепископ Казанский и Свияжский Антоний.